Неймонгозавр () — род тероподовых динозавров из инфраотряда теризинозавров. Останки неймонгозавра были обнаружены в отложениях верхнего мела в слоях формации Ирен-Дабасу на территории Китая, в породах возрастом 92 млн лет.

Типовой вид, Neimongosaurus yangi, был описан Чжан Сяохуном, Сюй Сином, Полом Серено, Куан Сюэвенем и Тань Линем в 2001 году. Неймонгозавр имел сходное строение с овирапторозаврами — у него была длинная шея и короткий хвост. Известен по двум хорошо сохранившимся скелетам.

Неймонгозавр является относительно небольшим теризинозавром, достигая 2—3 метров в длину. Грегори С. Пол в 2010 году оценил его размер в 3 метра и вес в 150 килограммов, Майкл Мортимер в тот год оценил размер в 5,9 м и вес в 41 кг.

Первоначально Neimongosaurus было помещён в надсемейство Therizinosauroidea. Позднее кладистический анализ часто ставил его на более продвинутые позиции, в составе семейства теризинозаврид, но анализ Линдси Занно в 2010 году подтвердил его первоначальное место на кладограмме.

Неймонгозавр на кладограмме теризинозаврид 

Животные по алфавиту
Теризинозавры
Фоссилии, описанные в 2001 году
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Таксоны, описанные Сюй Сином